Joly – gmina w Kanadzie
 Joly – krater na Marsie
 Mont Joly – szczyt w Alpach Graickich

Osoby o tym nazwisku:
 Alexandre Joly – rzymskokatolicki duchowny
 Eva Joly – francuska prawniczka, sędzia śledczy i polityk, eorodeputowana
 Maurice Joly – francuski prawnik i satyryk